Antoine Nicoud (1979-), joueur de rugby à XV français ;
 Gérard Nicoud (1947-), dirigeant syndical français ;
 Jean-Daniel Nicoud (1938-), informaticien suisse.

Patronyme savoyard